MSFT steht für:

 NASDAQ-Symbol von Microsoft, mit weggelassenen Zeichen zur verkürzten Darstellung
 Movimento Sociale-Fiamma Tricolore, eine neofaschistische Partei in Italien, siehe Fiamma Tricolore
 Multi-stage Fitness Test, ein Test zur Abschätzung der maximalen Sauerstoffaufnahme im Sport

MSFT